Oracle Linux (раніше відомий як Oracle Enterprise Linux, Unbreakable Linux) — відкритий промисловий дистрибутив Лінукс від компанії Oracle, створений на основі пакетної бази Red Hat Enterprise Linux (RHEL) і доступний під ліцензією GNU General Public License. Має два варіанти ядра Linux: оригінальне ядро з RHEL і розвинутий компанією Oracle пакунок з ядром Unbreakable Enterprise Kernel.

Дистрибутив вільний для скачування через сайт корпорації Oracle, бізнесова схема Oracle полягає в наданні послуги з платної технічної підтримки організацій, що використовують дистрибутив. 

Вперше випущений 25 жовтня 2006 на основі Red Hat Enterprise Linux. Поява дистрибутиву серйозно вплинула на курс акцій Red Hat, який знизився на 28%, бо фактично будучи копією дистрибутиву Red Hat, Oracle Linux надавав послуги з технічної підтримки за вдвічі нижчою ціною (від $ 99 у розрахунку на систему в рік до $ 1199 за пакет розширених послуг, що включає юридичний захист користувачів Linux). 

22 березня 2012 корпорація Oracle оголосила про те, що дистрибутиви, оновлення та Errata для Oracle Linux стають доступними безкоштовно, в тому числі для комерційного використання (до цього, як і у Red Hat, оновлення та виправлення були доступні тільки передплатникам техпідтримки).

Версії 
 Oracle Linux 9, 9.1
 Oracle Linux 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7
 Oracle Linux 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 Oracle Linux 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
 Oracle Linux 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
 Oracle Enterprise Linux 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

Виноски

Посилання 
 Oracle Linux FAQ 
 Unbreakable Linux на distrowatch.com 

Дистрибутиви на основі RHEL
Oracle